L'avventuroso Simplicissimus  – romanzo picaresco di Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen pubblicato nel 1668
Simplicissimus  – periodico tedesco fondato da Albert Langen e pubblicato tra il 1896 e il 1944
Simplicius Simplicissimus  – opera da camera di Karl Amadeus Hartmann del 1956-1957
L'avventuroso Simplicissimus  – film di Fritz Umgelter del 1975
Simplicissimus Book Farm  – casa editrice italiana, specializzata negli e-book